Plaatsen in Bulgarije
Tsjoekovo (Gabrovo), een dorp in de gemeente Drjanovo, oblast Gabrovo
Tsjoekovo (Kardzjali), een dorp in de gemeente Momtsjilgrad, oblast Kardzjali